Нойрид — топоним:
 Нойрид (Баден) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Нойрид (Мюнхен) — коммуна в Германии, в земле Бавария.